Бржетислав Бржетиславич (30 червня 1095 - 8 березня 1130) - чеський князь; єдиний син князя Богемії Бржетислава II і його дружини княгині Лукарти Богенської.
Правнук Анастасії Ярославни, праправнук Великого князя Київського Ярослава Мудрого.

Біографія 
Бржетислав був єдиною дитиною князя Богемії Бржетислава II і його дружина Люкарди фон Боген.
Народився 30 червня 1095 року. Хоча батько Бржетислава й був володарем Богемії, сам Бржетислав не мав права на престол згідно з давнім законом престолонаслідування. 
Бржетислав II намагався змінити цей закон, проте проти цього повстали інші князі з династії Пршемисловичів. 

Коли в 1100 р. Бржетислав II помер, тривала боротьба за владу в Богемії, яку тимчасово виграв Боривой II.

У 1110-1111 рр. молодий Бржетислав керував чеською почесною вартою в експедиції німецького короля Генріха V на коронацію імператорською короною до Риму. 

1126 року, за наказом нового князя Богемії Собіслава I, він був ув'язнений у Донінській фортеці. 
1129 року його перевели в замок в Дечині.

Остання згадка про Бретислава датується 1130 роком, коли його дядько Собіслав I наказав його осліпити. 
Він не мав відомого потомства. Так закінчилася чоловіча лінія нащадків Вратислава II з княгинею Аделаїдою.

Родовід 
Бржетислав веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських Ярослава Мудрого, Володимира Великого та Святослава Хороброго.

Джерела 
 Vaníček V., Soběslav I. Přemyslovci v kontextu evropských dějin 1092-1140, Praha-Litomyšl 2007.

Чеські князі
Пржемисловичі